Die Heliopolis Open 2000 der Damen fanden vom 27. bis 31. August 2000 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2000/01 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.
 
Die beiden topgesetzten Spielerinnen Leilani Joyce und Carol Owens erreichten das Finale, in dem sich Joyce mit 9:6, 7:9, 9:3 und 9:2 durchsetzte. Die Weltranglistenführende Cassie Campion zog ihre Teilnahme vor Turnierbeginn zurück.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2000
WSA World Tour 2000/01